Sheraton pode se referir a:
 Sheraton Hotels & Resorts - uma rede de hotéis sediada nos Estados Unidos da América;
 Sheraton - um vilarejo da Inglaterra;
 Thomas Sheraton - um designer de mobiliário britânico.

Desambiguação